Korjus ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Korjus (* 1993), estnischer Rennfahrer
 Miliza Korjus (1909–1980), US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin sowie Opernsängerin polnischer Herkunft
 Tapio Korjus (* 1961), finnischer Speerwerfer und Olympiasieger